Николай Волынкин:
 Волынкин, Николай Михайлович (1904—1969) — советский нейрохирург.
 Волынкин, Николай Петрович (1913—1956) — советский колхозник в Томской области, Герой Социалистического Труда (1948).